La Lapidation de saint Étienne est le titre de plusieurs œuvres :

Peinture 
 La Lapidation de saint Étienne, tableau de Louis Finson peint en 1614, conservé à la cathédrale Saint-Trophime d'Arles ;
 La Lapidation de saint Étienne, tableau de Rembrandt peint en 1625, conservé au  musée des beaux-arts de Lyon.
 La Lapidation de saint Étienne, tableau de Sebastiano Ricci au , dans une collection privée

Cinéma 
 La Lapidation de saint Étienne, film franco-espagnol réalisé par Pere Vilà i Barceló, sorti en 2013.

Notes